Garrison peut désigner :

Anthroponyme

Patronyme 

 Althea Garrison (1940-), femme politique indépendante américaine ;
 Ben Garrison, caricaturiste américain ;
 Christian Garrison (1942-2020), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 David Garrison, acteur américain ;
  (1844-1928), féministe américaine
 Ian Garrison (né en 1998), coureur cycliste américain ;
 Jason Garrison (né en 1984), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jim Garrison (1921-1992), personnalité juridique américaine ;
 Jimmy Garrison (1933-1976), contrebassiste américain de jazz ;
 Lane Garrison (né en 1980), acteur américain ;
 Lindley Miller Garrison (1864-1932), homme politique américain ;
 Oswald Garrison Villard (1872-1949), journaliste américain ;
 William Garrison (1924-2015), géographe américain ;
 William Lloyd Garrison (1805-1879), abolitionniste américain, journaliste et réformateur social ;
 Zina Garrison (né en 1963), joueuse américaine de tennis.
 Fielding H. Garrison (1870-1935), historien de la médecine

Personnage de fiction
 Monsieur / Madame Garrison, personnage de la série animée South Park.

Prénom

Toponyme

États-Unis 
Garrison (Dakota du Nord)
Garrison (Iowa) 
Garrison (Maryland)
Garrison (Minnesota)
Garrison (Nebraska)
Garrison (New Jersey)
Garrison (New York)
Garrison (Texas)

Irlande 
Garrison, village du comté de Fermanagh (Irlande du Nord).
Patronyme irlandais
Homonymie de localités aux États-Unis